Aramendía puede referirse a:
Aramendía, concejo del municipio de Allín, España;
Aramendía, localidad del departamento de Lavalleja, Uruguay.